

События

Первое полугодие

Январь 
 1 января:
 стоимость проезда в Петербургском метрополитене поднялась с 35 до 45 рублей.
 открыта первая очередь линии Второй авеню Нью-Йоркского метрополитена, состоящая из трёх станций: 96th Street, 86th Street, 72nd Street. На момент открытия обслуживается только маршрутом Q.
 5 января — открыта Четвёртая линия метрополитена Анкары длиной 9,2 км с 9 станциями.
 6 января — продлена линия Гуанфо Фучжоуского метрополитена на 15,1 км и 12 станций.
 7 января — закрыта на реконструкцию станция «Йинонице» Пражского метрополитена.
 12 января — продлена Первая линия Чжэнчжоуского метрополитена на запад на 9,5 км и 7 станций и на восток на 5,6 км и 2 станции.
 18 января — открыта Четвёртая линия Нанкинского метрополитена длиной 33,8 км с 18 станциями.
 26 января — открыта Третья линия Харбинского метрополитена длиной 4 км с 3 станциями.
 28 января — закрыта на ремонт станция «Лесная» Петербургского метрополитена.

Февраль 
 1 февраля — стоимость проезда в Екатеринбургском метрополитене поднялась с 26 до 28 рублей.
 4 февраля — открыта станция «Heravi» на Третьей линии Тегеранского метрополитена.
 20 февраля — открыта Вторая линия Мешхедского метрополитена длиной 8 км с 6 станциями.

Март 
 2 марта — открыт метрополитен Таоюаня с одной линией длиной 51 км с 21 станцией.
 16 марта — продлена Солнцевская линия Московского метрополитена на 7,3 км и 3 станции.
 23 марта — проезд в Харьковском метрополитене подорожал с 3 до 4 гривен.
 25 марта — продлена линия системы BART в Сан-Франциско на 7,6 км и 1 станцию.
 31 марта:
 продлена Четвёртая линия Бухарестского метрополитена на 2,1 км и 2 станции.
 продлена линия Гургаонского метрополитена на 7 км и 5 станций.
 продлена линия метрополитена Катании на 3,1 км и 3 станции.

Апрель 
 3 апреля:
 продлена линия Сукхумвит Бангкокского метрополитена на 1,2 км и 1 станцию.
 теракт в Петербургском метрополитене.
 8 апреля — открыта Третья линия метрополитена Бильбао длиной 5,9 км с 7 станциями.
 15 апреля — открыта Четвёртая линия метрополитена Сучжоу длиной 52,8 км с 38 станциями.
 20 апреля:
 продлена Первая линия Пусанского метрополитена на 8 км и 6 станций.
 продлена Первая линия Ширазского метрополитена на 3 км и 1 станцию.

Май 
 14 мая — продлена Вторая линия Ченнайского метрополитена на 8 км и 7 станций.
 15 мая — открыта станция «Juscelino Kubitschek» Южной линии Форталезского метрополитена.
 22 мая — продлена Третья линия Нюрнбергского метрополитена на 1,1 км и 2 станции.
 23 мая — продлена Вторая линия Салвадорского метрополитена на 6,3 км и 4 станции.
 28 мая — продлена Фиолетовая линия Делийского метрополитена на 5,2 км и 4 станции.

Июнь 
 1 июня — открыта станция Huananbei Первой линии Даляньского метрополитена.
 2 июня — продлена Четвёртая линия метрополитена Чэнду на запад на 10,8 км и 8 станций и на восток на 10,3 км и 6 станций.
 7 июня — продлены линии Даляньского метрополитена: Первая — на 9,1 км и 7 станций, Вторая — на 3,8 км и 3 станции, Двенадцатая — на 2,1 км и 1 станцию.
 10 июня — открыта Седьмая линия Тегеранского метрополитена длиной 22 км с 7 станциями.
 17 июня — открыт Кочинский метрополитен с одной линией длиной 13 км с 11 станциями.
 18 июня:
 продлена Вторая линия Бангалорского метрополитена на 12 км и 11 станций.
 продлена линия Восток-Запад Сингапурского метрополитена на 7,5 км и 4 станции.
 27 июня — открыт Шицзячжуанский метрополитен из двух линий длиной 23,9 км и 6.4 км с 20 и 6 станциями соответственно.
 30 июня — открыта Первая линия Чанчуньского метрополитена длиной 16,3 км с 14 станциями.

Второе полугодие

Июль 
 3 июля — продлена Вторая линия метрополитена Ханчжоу на 11,3 км и 7 станций.
 11 июля — станция «Muzeum» линии A Пражского метрополитена частично закрыта на 5 месяцев по причине реконструкции платформы в направлении станции «Depo Hostivař».
 15 июля — стоимость проезда в метро Киева поднялась с 4 до 5 гривен.
 17 июля — продлена Девятая линия  на 30 км и 19 станций.
 20 июля — продлена Первая линия Исфаханского метрополитена на 3 станции.

Август 
 7 августа — продлено ответвление Первой линии в аэропорт Тегеранского метрополитена на 26,2 км и 1 станцию.
 11 августа — продлена Синяя линия Бангкокского метрополитена на 1,2 км и 1 станцию.
 15 августа — стоимость проезда в метро Нижнего Новгорода поднялась с 20 до 28 рублей
 18 августа — открыта Вторая линия Наньчанского метрополитена длиной 19,6 км с 17 станциями.
 22 августа — продлена Первая линия Ширазского метрополитена на 10,5 км и 4 станции.
 23 августа — после семимесячной реконструкции открыта станция «Йинонице» Пражского метрополитена.
 29 августа — открыта Третья линия Куньминского метрополитена длиной 23,4 км с 20 станциями и возобновлена эксплуатация Шестой линии длиной 18,2 км с 4 станциями.

Сентябрь 
 2 сентября:
 открыта линия Ui-Sinseol Сеульского метрополитена длиной 11,4 км с 13 станциями.
 продлена линия U1 Венского метрополитена на 4,6 км и 5 станций.
 6 сентября:
 открыт метрополитен Лакхнау с одной линией длиной 8,5 км с 8 станциями.
 открыта Десятая линия метрополитена Чэнду длиной 10,9 км с 6 станциями.
 продление Пятой линии метрополитена Сан-Паулу на 2,8 км и 3 станции.
 11 сентября — продлена Вторая линия метрополитена Салвадора на 7,5 км и 4 станции.
 29 сентября — закрыта станция «Важа-Пшавела» Тбилисского метрополитена до ввода в эксплуатацию новой станции «Государственный университет».

Октябрь 
 1 октября — начало строительства Кольцевой линии Ташкентского метрополитена.
 3 октября — продлена Первая линия Кочинского метрополитена на 5 км и 5 станций.
 16 октября — открыта станция «Государственный университет» Сабурталинской линии Тбилисского метрополитена.
 21 октября — продлена линия Даунтаун Сингапурского метрополитена на 21 км и 16 станций.

Ноябрь 
 2 ноября — открыта Шестая линия метрополитена Сантьяго длиной 15,3 км с 10 станциями.
 4 ноября — закрыт на реконструкцию участок «Лехель тер» — «Уйпешт-Кёзпонт» линии M3 Будапештского метрополитена.
 18 ноября — продлена линия Хельсинкского метрополитена на 14 км и 8 станций.
 28 ноября — открыт Хайдарабадский метрополитен с двумя линиями длиной 13 км и 17 км с 11 и 13 станциями соответственно.

Декабрь 
 6 декабря:
 открыта линия S3 Нанкинского метрополитена длиной 36,3 км с 19 станциями.
 открыта Седьмая (кольцевая) линия метрополитена Чэнду длиной 38,6 км с 31 станцией.
 10 декабря — открыта Вторая линия метрополитена Циндао длиной 21,2 км с 18 станциями.
 15 декабря — открыта Пятая линия Стамбульского метрополитена длиной 10,5 км с 9 станциями.
 17 декабря — продлена Первая линия метрополитена Торонто на 8,6 км и 6 станций.
 23 декабря — открыта после ремонта станция «Лесная» Петербургского метрополитена.
 25 декабря — открыта Пурпурная линия Делийского метрополитена длиной 12,6 км с 9 станциями.
 26 декабря:
 открыта Вторая линия Хэфэйского метрополитена длиной 27,8 км с 24 станциями.
 открыта Восьмая линия Уханьского метрополитена длиной 16,7 км с 12 станциями и продлена Первая линия на 3,6 км и 3 станции.
 27 декабря — продлена Вторая линия метрополитена Ханчжоу на 13,3 км и 10 станций.
 28 декабря:
 открыт Гуйянский метрополитен с одной линией длиной 12,9 км с 10 станций.
 открыты Пятая линия длиной 17 км с 9 станциями и Десятая линия длиной 34 км с 18 станциями Чунцинского метрополитена.
 открыты Девятая линия длиной 20,1 км с 10 станциями и Тринадцатая линия длиной 27 км с 11 станциями метрополитена Гуанчжоу, а также продлена Четвёртая линия на 12,6 км и 6 станций и открыта на ней станция «Qingsheng».
 открыта Вторая линия Наньнинского метрополитена длиной 21 км с 18 станциями.
 30 декабря:
 открыты линия S1 длиной 9,8 км с 7 станциями и линия Yanfang длиной 27 км с 9 станциями Пекинского метрополитена, а также продлена линия Fangshan на 2,3 км и 1 станцию и открыты станции «Pingleyuan» на Четырнадцатой линии и «Nongdananlu» на Шестнадцатой линии.
 продлена Девятая линия Шанхайского метрополитена на юг на 6,5 км и 3 станции и на восток на 14,1 км и 9 станций.
 31 декабря:
 открыт Сямыньский метрополитен с одной линией длиной 30,3 км с 24 станциями.
 продлена Замоскворецкая линия Московского метрополитена на 2,9 км и 1 станцию.

Примечания 

Годы в истории метрополитена
Транспорт в 2017 году